Beard Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beard Hill (Alabama)
 Beard Hill (Arkansas)
 Beard Hill (Nevada)